Велебит () — село в Сербии, в общине Канижа, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 366 жителей (по переписи населения 1991 года — 361 житель).

Демография 
В селе Велебит, по переписи 2002 года проживали 301 совершеннолетний житель, средний возраст которых — 47,0 лет (45,7 года у мужчин и 48,2 года у женщин). В селе есть 157 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,33.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины